Antoniny (ukrainisch ; russisch ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Chmelnyzkyj in der Ukraine. Der Ort ist am Flüsschen Ikopot gelegen und befindet sich 44 km nördlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Zur Siedlungsratsgemeinde zählen neben der eigentlichen Siedlung noch die Dörfer Sakrynytschtschja () und Rubljanka ().

Geschichte 
Antoniny wurde im Jahr 1593 zum ersten Mal unter dem Namen Chołodki. Der Ort gehörte verschiedenen polnischen Adelshäusern, von 1850 bis 1917 war in der Hand der Familie Potocki, diese hatten ein größeres Anwesen im Ort. Zwischen 1923 und 1962 war Antoniny auch der Sitz einer Rajonsverwaltung für den Rajon Antoniny, 1956 wurde dem Ort auch der Status einer Siedlung städtischen Typs zugesprochen.

Weblinks 

 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1593
Rajon Krassyliw